Municipio de Cotton Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cotton Hill (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Cotton Hill (condado de Dunklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dunklin.